Березняки — остановочный пункт (бывшая станция) Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по одноимённому селу.

История 
Платформа открыта в 1911 году в составе пускового участка Южно-Сахалинск — Долинск. До 1990-х годов являлась железнодорожной станцией.

Деятельность 

Пассажирское сообщение по платформе представлено  дизельными поездами, курсирующими ежедневно по маршруту Южно-Сахалинск — Томари  2 раза в сутки.

Изображения

Ссылки 
 Березняки в «Транслогисте»
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко
 Расписание пригородных поездов в базе ОАО «РЖД»

Остановочные пункты Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области